Grande Sala del Popolo –  o "palazzo del Congresso nazionale del popolo", situata in piazza Tiananmen a Pechino
 Grande Sala del Popolo – sala per incontri politici ed eventi culturali situato nel centro di Chongqing